"Roveredo" pode ser:

 Roveredo, comuna suiça dos Grisões
 Roveredo di Guà, comuna italiana do Véneto
 Roveredo in Piano, comuna italiana do Friuli-Venezia Giúlia

Desambiguações de topônimos